Stillwater ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Stillwater (Arkansas)
 Stillwater (Kentucky)
 Stillwater (Maine)
 Stillwater (Minnesota)
 Stillwater (Nevada)
 Stillwater (New Hampshire)
 Stillwater (New Jersey)
 Stillwater (New York)
 Stillwater (Ohio)
 Stillwater (Oklahoma)
 Stillwater (Pennsylvania)
 Stillwater (Rhode Island)
 Stillwater (Washington)

in Neuseeland:
 Stillwater (Auckland)
 Stillwater (West Coast)

Stillwater ist der Name folgender Filme und Fernsehserien:
 Stillwater (2005), US-amerikanischer Spielfilm von Adrian Kays (2005)
 Stillwater (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Nino Aldi (2018)
 der Originaltitel von Stilles Wasser (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Apple TV+ (2020)
 der Originaltitel von Stillwater – Gegen jeden Verdacht, US-amerikanischer Spielfilm von Tom McCarthy (2021)

Siehe auch:
 Stillwater County in Montana
 Stillwater Creek (Bering River), Fluss in Alaska
 Stillwater Bridge
 Stillwater Township